Platypterygius is een geslacht van uitgestorven Ichthyosauria van de familie Ophthalmosauridae. Het is het nauwst verwant aan de geslachten Caypullisaurus en Brachypterygius. Deze ichthyosauriër leefde van het Onder-Krijt (Hauterivien) tot het vroegste Boven-Krijt (Cenomanien) en had een kosmopolitische verspreiding.

Beschrijving 
Platypterygius bereikte een lengte van ongeveer zeven meter. Het had een lange snuit en een krachtige staartvin, die symmetrisch en hypocerk was. De kaken waren lang en smal, de ogen beduidend kleiner dan die van het nauw verwante geslacht met de grote ogen Ophthalmosaurus. De voorste ledematen waren peddelvormig en bevatten acht tot negen vingers. Er zijn meer vingers in de voorste flippers dan gebruikelijk is bij Ichthyosaurus. Ze zijn strak gebonden in rijen, wat een brede, platte uitstraling geeft. In totaal werden dertig individuele botten geteld in de langste vinger. Deze ongewone eigenschap geeft het geslacht zijn naam, wat 'platte vleugel' betekent. Bovendien zijn enkele polsbeenderen volledig verdwenen. CAT-scans op een jong exemplaar suggereren sterk dat Platypterygius doof was. De wervelcentra waren kort en biconcaaf zonder overgang naar de neurale boog, die geen dwarsuitsteeksels had. De tweekoppige ribben konden scharnieren dankzij twee onduidelijke knobbelvormige uitsteeksels, die zich op het wervelcentrum bevonden.

Platypterygius zwom, net als alle ichthyosauriërs uit de Jura en het Krijt, als een tonijn, dat wil zeggen alleen door de staartvin te bewegen. In 2001 bleek uit een onderzoek van een schedel met een computertomograaf dat de botten van het binnenoor te dik waren om echolocatie zoals die van de tandwalvissen mogelijk te maken. Maar er waren aanwijzingen voor elektroreceptoren, vergelijkbaar met die van sommige van de hedendaagse vissen, vooral haaien. Een jong dier werd gevonden in het lichaam van een fossiel uit Platypterygius uit het Boven-Krijt van Australië. Talrijke vissen, belemnieten, jonge zeeschildpadden van de familie Protostegidae en een vogel uit de groep van de Enantiornithes zijn ook gevonden in het maaggebied.

Leefwijze
Het voedsel van dit reptiel bestond hoofdzakelijk uit vissen.

Vondsten 
Fossielen van dit dier werden gevonden in Europa, Noord-Amerika, Colombia en Australië. Er zijn acht genoemde soorten. Zowel volwassenen als jongeren zijn opgegraven, inclusief pasgeborenen en zwangere vrouwtjes die aangeven dat, net als andere ichthyosauriërs, Platypterygius levend is bevallen. De overblijfselen uit Australië werden oorspronkelijk Ichthyosaurus australis genoemd. Ze komen uit de Toolebuc-formatie en Allaru Mudstone (Albien, Onder-Krijt) van Flinders River en andere plaatsen in het noorden van centraal Queensland. In 1990 richtte Wade de soortnaam P. longmani op met alle overblijfselen die eerder naar I. australis waren verwezen.

Fylogenie 
Het onderstaande cladogram volgt de topologie van een analyse uit 2010 door Patrick S. Druckenmiller en Erin E. Maxwell.

Erkende soorten 
 Platypterygius platydactylus Broilli, 1907 (typesoort)
 Platypterygius americanus Nace, 1939
 Platypterygius australis McCoy, 1867
 Platypterygius hautali von Huene, 1927
 Platypterygius hercynicus Kuhn, 1946
 Platypterygius kiprijanoffi Romer, 1968
 Platypterygius ochevi Arkhangelsky et al., 2008

Eerder toegekende soorten 
 Pervushovisaurus bannovkensis Arkhangelsky, 1998
 Pervushovisaurus campylodon Carter, 1846
 Simbirskiasaurus birjukovi Otschev and Efimov, 1985
 Plutoniosaurus bedengensis Efimov, 1997
 Platypterygius sachicarum María Páramo, 1997
 Ichthyosaurus steleodon Bogolobov, 1909

Vindplaatsen 
Fossielen van Platypterygius zijn bekend van:
 Río Belgrano Formation, Argentinië
 Allaru, Toolebuc en Wallumbilla Formations, Australië
 Loon River Formation, Northwest Territories en Ashville Formation, Saskatchewan, Canada
 Zapata Formation, Chili
 Marnes Bleues en La Penthiève Beds Formations, Frankrijk
 Duitsland
 Waiokumurau Valley, Nieuw-Zeeland
 Melovatka Formation, Rusland
 La Presta, Zwitserland
 Gault, Lower Chalk en West Melbury Marly Chalk Formations, Engeland
 Kiowa Shale, Kansas, Grayson Marl, Texas, Mowry Shale and Belle Fourche Formation, Wyoming, United States
 Apón Formation, Venezuela

Zie ook 
 Paja-formatie

Uitgestorven reptielen
Krijt